Poyrazlı (türkisch: „der Ort des Nordostwinds“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Poyrazlı (Bekilli), Dorf in der Provinz Denizli
 Poyrazlı (Boğazlıyan), Dorf in der Provinz Yozgat